Il barone di Rocca Antica es un intermezzo basado en un libreto de Giuseppe Petrosellini musicado por diversos compositores:
Il barone di Rocca Antica de Carlo Franchi y Pasquale Anfossi (1771)
Il barone di Rocca Antica de Antonio Salieri (1772)
Il barone di Rocca Antica de Carl Ditters von Dittersdorf (1776)